Роберт Бейлс (, род. 30 июня 1973) — бывший штаб-сержант армии США, 11 марта 2012 года расстрелявший 16 гражданских лиц в округе  афганской провинции Кандагар. Все погибшие были гражданами Афганистана. В прессе инцидент стал известен как .

Бейлс предстал перед американским военным судом. Чтобы избежать смертной казни, он признал свою вину в 16 эпизодах убийства и в 6 эпизодах нападения и покушения на убийство в порядке сделки со следствием. 23 августа 2013 года Бейлс был приговорён к пожизненному заключению без права освобождения, разжалован до рядового-рекрута и с позором изгнан из состава американской армии.

Биография

Ранняя жизнь 
Роберт Бейлс родился в городе Норвуд, штат Огайо, США. Он был самым младшим из пяти братьев в семье. В 1991 году окончил «Norwood High School» и поступил в «College of Mount St. Joseph», где отучился два года. В 1993 году Роберт перевёлся в Университет штата Огайо на экономический факультет. В 1996 году Бейлс закончил обучение и получил диплом экономиста.

После колледжа устроился на работу в финансовую компанию в городе Колумбус, штат Огайо. Директором фирмы был Майкл Паттерсон, которого вскоре арестовали и обвинили в финансовых махинациях с пенсионным фондом штата на сумму более 1,5 млн долларов. В данных махинациях также был частично замешан и Бейлс, но полиция так и не арестовала его, так как тот скрылся из города в сентябре 2000 года. Дело было закрыто за недостатком улик в ноябре того же года.

Вступление в ряды вооруженных сил США 
Роберт Бейлс записался добровольцем в ВС США в ноябре 2001 года. По словам родственников он решил, что это его священный долг, после терактов 11 сентября.

Его причислили к 2-й пехотной дивизии США. С декабря 2001 по март 2003 года, он проходил подготовку а затем служил в штабе дивизии на военной базе Форт-Льюис в штате Вашингтон. С 20 марта 2003 по февраль 2004 принимал участие в Иракской войне. Затем был возвращен назад в США. После этого его вновь два раза отправляли в командировки в Ирак. В 2006—2007 и 2009—2010. 28—29 января 2007 года он принял участие в операции против более 1 000 иракских исламистов в городе Зарга на юго-западе Ирака, в которой получил огнестрельное ранение в колено. Всего в том бою американцы потеряли двоих солдат убитыми, и 25 ранеными, также был сбит один их беспилотник. Иракские силы безопасности потеряли 14 человек убитыми, и 80 ранеными. В результате операции были убиты более 300 исламистов в том числе и их командир 37-летний Абдула-Захра Кодим. Арестованы более 400 участников вооружённого формирования. После командировки 2010 года, Роберт Бейлс был контужен после того, как у его армейского джипа сработало самодельное взрывное устройство.

1 апреля 2008 года Роберт Бейлс получил звание старшего сержанта, за «примерное несение воинской службы». После 2010 он два года провел в США. После чего, был направлен в командировку на военную базу США «Camp Belambai» в Кандагаре, Афганистан, в расположение которой прибыл 1 февраля 2012 года. Там он был назначен начальником отряда обеспечивавшего порядок и безопасность внутреннего периметра военной базы.

Проблемы с законом во время службы в ВС США 
В 2002 году Роберт Бейлс был арестован полицией за то, что в пьяном угаре подрался из-за мелочи с охранником казино, располагавшегося недалеко от военной базы Форт-Льюис. По приговору суда Бейлс выплатил 200 долларов штрафа, и около месяца посещал занятия по управлению гневом.

В ноябре 2008 года, он также был арестован полицией за пьяную драку в баре, но никаких взысканий не понес так, как второй участник драки отказался от претензий к Роберту.

11 марта 2012 
11 марта 2012 года, в 1:30 по местному времени, Роберт Бейлс находящийся в алкогольном опьянении средней степени, одетый в униформу пехотинца США с бронежилетом и очками ночного видения, и вооруженный штурмовой винтовкой M4 калибра 5,56 оснащённой подствольным гранатометом M203, и 9 мм полуавтоматическим пистолетом Beretta M9, покинул военную базу Camp Belambai. Он направился в ближайшее селение Алкозай, в 2 километрах северней военной базы. Там он начал вламываться в дома спящих афганцев и вести беспорядочный огонь по ним, а также стрелять из гранатомета. Часовые с вышек видели вспышки света и звуки выстрелов со стороны селения Алкозай, но ничего не предприняли. После того, как в этой деревне Бейлс застрелил четырёх человек, и ранил ещё шесть в Алкозай, он спокойно вернулся к себе на базу около 2:00 ночи, и продолжил пить.

Через полчаса, в 2:30 по местному времени Бейлс все в таком же виде, но более пьяный вновь покинул территорию военной базы и направился в селение Наджибан, до которого дошел в 3:00. Там Бейлсу первым на глаза попался дом 55-летнего фермера, Мохаммада Дауда. Убийца начал стучать в дверь, когда же хозяин открыл её, Бейлс мгновенно убил его выстрелом из M4 в голову. После чего он зашёл в дом и увидев испуганную жену Дауда и его шестерых детей, несколько раз выстрелил из автомата над их головами, после чего ушёл. Преступник направился в соседний дом, в котором жили фермер Абдул Самад, его жена, сестра, и двоюродная сестра, а также 8 детей. Хозяина не было дома. Бейлс вломился внутрь жилища, после чего стал прицельно стрелять по людям находившимся внутри. Убив всех кроме 12-летнего сына Самада, он выволок мальчика во двор, приказал стать на колени, после чего убил выстрелом из пистолета в рот. После чего Бейлс поджег их дом и вернулся на базу. По прибытии он тут же был обезоружен и арестован.

Расследование 
16 марта 2012 года, Бейлс был доставлен под конвоем через Кувейт и Саудовскую Аравию в специальное исправительное учреждение, в штате Канзас для военных США, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. В октябре 2012 переведён в специальную тюрьму при военной базе Форт-Льюис в штате Вашингтон, где числился сержантом.

23 марта 2012 года ему предъявлены обвинения в шестнадцати умышленных убийствах, совершённых при отягощающих обстоятельствах, шести случаях покушения на убийство, и девятнадцати случаях нападения с использованием огнестрельного оружия. Так же он был обвинён в поджоге, пьянстве на рабочем месте, и самовольном оставлении места расположения части во время несения боевого поста.

Суд 
29 мая 2013 года суд признал Роберта Бейлса вменяемым, основываясь на заключении психиатров обследовавших преступника с 5 по 13 ноября 2012 года.

5 июня 2013 Роберт Бейлс пошёл на сделку с обвинением и признал себя виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях, также он попросил прощения у собравшихся в зале суда. Прокурор в свою очередь потребовал вместо смертной казни для Бейлса, пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

23 августа 2013 года суд приговорил 40-летнего Роберта Бейлса к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Присутствующие в зале суда родственники некоторых жертв были недовольны решением, и заявили, что Бейлс заслуживает смертной казни за свои преступления.

C 26 августа 2013 года Бейлс отбывает наказание в тюрьме строгого режима United States Disciplinary Barracks в штате Канзас, США. В декабре 2020 года Бейлс написал прошение о помиловании на имя президента США Дональда Трампа, однако тот в последний день своего президентства отказал в его удовлетворении.

См. также 
 Массовое убийство в Вашингтон-Нейви-Ярд
 Массовое убийство на военной базе Форт-Блисс
 Расстрел в аэропорту Франкфурта-на-Майне
 Массовое убийство на военной базе Форт-Худ (2009)

Примечания

Ссылки 
 Сержант армии США получил пожизненный срок за расстрел 16 афганцев 

Убийцы США
Осуждённые пожизненно в США
Участники войны в Афганистане (2001—2021)
Массовые убийства в Афганистане
Штаб-сержанты (США)
Убийства, совершённые в 2012 году
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники Колледжа искусств и наук Университета штата Огайо